Middengasthuis (Grote Leliestraat)
 Middengasthuis (Kleine Rozenstraat)